

Geografia
Tortorella, comune italiano della provincia di Salerno

Personalità
Aldo Tortorella, uomo politico italiano esponente del PCI
Chiara Tortorella, attrice e conduttrice televisiva italiana
Cino Tortorella, conduttore televisivo italiano
Davide Tortorella, autore televisivo italiano
John Tortorella, allenatore statunitense di hockey su ghiaccio

Altro
Tortorella, nome colloquiale con cui è talvolta definita la tortora (streptopelia turtur)
Tortora, pagina di disambiguazione